Pomembna mesta v Severni Koreji imajo samoupravni status, ki je enak statusu pokrajin. Pjongjang, največje mesto in prestolnica, je razvrščen kot chikhalsi (glavno mesto), medtem ko so tri mesta (glej spodnji seznam) razvrščena kot t'ŭkpyŏlsi (posebno mesto). Druga mesta so razvrščena kot si (mesto) in so pod pokrajinsko pristojnostjo, na enaki ravni kot okrožja.

Seznam 
 Opombe

 Vsi podatki o prebivalstvu izhajajo iz popisa prebivalstva Severne Koreje iz leta 2008.
 Več nekdanjih posebnih mest je bilo ponovno združenih s svojimi provincami, med drugim Čongdžin, Hamhung in Kaesong.
 Rason je bil leta 2004 priključen provinci Severni Hamgjong, vendar je bil leta 2010 ponovno povišan v posebno mesto, da bi ga lažje upravljali za tuje naložbe.
 Čosongul je nadomestil hančo; hanče se v Severni Koreji uradno ne uporablja od petdesetih let 20. stoletja.

(Opomba: datumi ustanovitve so datumi, ko je severnokorejska vlada zakonito ustanovila mesta v njihovem sedanjem statusu. Pred temi datumi so vsa mesta obstajala kot predhodna naselja.)

Glej tudi 

 seznam mest v Južni Koreji

Nadaljnje branje 

 Dormels, Rainer. North Korea's Cities: Industrial facilities, internal structures and typification. Jimoondang, 2014. 

Severna Koreja
Severna Koreja